Леа́ндро Ле́сса Азеве́до, более известен как Леандро (; род. 13 августа 1980, Рибейран-Прету, Бразилия) — бразильский футболист.

Биография 
Начинал карьеру в штате Сан-Паулу, в клубе «Ботафого» из Рибейран-Прету.

С лета 2003 года по 2004 год выступал за московский «Локомотив». Дебютировал за основную команду в матче 22 тура с  «ФК Сатурн-REN-TV». Последний матч в составе Локомотива провел 21 марта против «ФК Амкар», проведя на поле 34 минуты. Всего в составе Локомотива выходил на после в 6 матчах, из которых дважды на замену. 

В 2004 году вернулся на родину в «Гояс». 

В 2006—2007 годах выступал за «Сан-Паулу», где дважды выигрывал первенство страны, а также доходил до финала Кубка Либертадорес. В 2008 году перешёл в японский клуб «Токио Верди». В 2010 году перешёл в «Гремио».

Достижения 
 «Коринтианс»
 Обладатель Кубка Бразилии: 2002
 Победитель турнира Рио — Сан-Паулу: 2002

 «Флуминенсе»
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 2005

 «Сан-Паулу»
 Чемпион Бразилии: 2006, 2007
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2006

Примечания

Ссылки 
 Период в аренде 
 Профиль на sambafoot

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Флуминенсе»